Данная статья представляет собой список футболистов, сыгравших за основной состав команды в Лиге чемпионов УЕФА 2005/2006 годов минимум один матч (не считая квалификационный раунд).

Курсивом выделены футболисты, отзаявленные по ходу сезона.

Группа A

«Ювентус» (Турин)

«Бавария» (Мюнхен)

«Брюгге» (Брюгге)

«Рапид» (Вена)

Группа B

«Арсенал» (Лондон)

«Аякс» (Амстердам)

«Тун» (Тун)

«Спарта» (Прага)

Группа C

«Барселона» (Барселона) 

* В первом матче 1/8 финала «Челси» — «Барселона» мяч в свои ворота забил Джон Терри.

«Вердер» (Бремен) 

* В матче 3-го тура «Удинезе» — «Вердер» мяч в свои ворота забил Фелипе.

«Удинезе» (Удине) 

* В матче 4-го тура «Вердер» — «Удинезе» мяч в свои ворота забил Кристиан Шульц.

«Панатинаикос» (Афины)

Группа D

«Вильярреал» (Вильярреал)

«Бенфика» (Лиссабон)

«Лилль» (Лилль)

«Манчестер Юнайтед» (Манчестер)

Группа E

«Милан» (Милан) 

* В 1979 году стадион «Сан Сиро» был переименован в «Джузеппе Меацца», но в Италии в ходу оба названия.

ПСВ (Эйндховен)

«Шальке 04» (Гельзенкирхен) 

* Так как на матчах под эгидой УЕФА запрещено использовать коммерческие названия, на время турнира стадион «Фельтинс-Арена» называется «Арена АуфШальке».

«Фенербахче» (Стамбул)

Группа F

«Олимпик» (Лион)

«Реал» (Мадрид) 

* В матче 4-го тура «Русенборг» — «Реал» мяч в свои ворота забил Микаэль Дорсин.

«Русенборг» (Тронхейм) 

* В матче 1-го тура «Олимпиакос» — «Русенборг» мяч в свои ворота забил Димитрис Маврогенидис.

«Олимпиакос» (Пирей) 

* В матче 1-го тура «Олимпиакос» — «Русенборг» мяч в свои ворота забил Алехандро Лаго.

Группа G

«Ливерпуль» (Ливерпуль)

«Челси» (Лондон) 

* В первом матче 1/8 финала «Челси» — «Барселона» мяч в свои ворота забил Тиаго Мотта.

«Бетис» (Севилья)

«Андерлехт» (Брюссель)

Группа H

«Интернационале» (Милан) 

* В 1979 году стадион «Сан Сиро» был переименован в «Джузеппе Меацца», но в Италии в ходу оба названия.

«Рейнджерс» (Глазго) 

* В первом матче 1/8 финала «Рейнждерс» — «Вильярреал» мяч в свои ворота забил Хуан Пенья.

«Артмедиа» (Братислава)

«Порту» (Порту) 

* В матче 3-го тура «Порту» — «Интер» мяч в свои ворота забил Марко Матерацци.

См. также 
 Лига чемпионов УЕФА 2005/2006

Ссылки 
 Официальный сайт Лиги чемпионов УЕФА
 Статистика матчей на официальном сайте Лиги чемпионов УЕФА
 Статистика команд на сайте Sportbox.ru

2005/2006|состав